Dunstable puede referirse a:

Poblaciones 
Dunstable, localidad inglesa.
Dunstable (Massachusetts), localidad estadounidense.

Personalidades
John Dunstable, compositor inglés del siglo XV.